Tvåmänning kan vara

 Tvåmänning – släkting i andra led (ålderdomligt/dialektalt),  se kusin
 Tvåmänning (båt) – en gotländsk allmogebåt